Rien que la vérité peut désigner :
 Rien que la vérité, un film français de  René Guissart sorti en 1931 ;
 Rien que la vérité (Nothing But the Truth), un film américain d'Elliott Nugent sorti en 1941 ;
 Rien que la vérité un film allemand de Franz Peter Wirth sorti en 1958 ;
 Rien que la vérité, un épisode de la série américaine La Quatrième Dimension diffusé en 1961 ;
 Rien que la vérité (Giro City), un film britannique de Karl Francis sorti en 1982 ;

Voir aussi